Tropischer Wirbelsturm Hazel ist die Bezeichnung verschiedener tropischer Wirbelstürme in verschiedenen Wirbelsturmentstehungsgebieten.

Nordatlantik
 Tropischer Sturm Hazel 1953, siehe Atlantische Hurrikansaison 1953
 Hurrikan Hazel 1954, der zur Streichung des Namens im atlantischen Becken führte

Ostpazifik
 Tropisches Tiefdruckgebiet Hazel, siehe Pazifische Hurrikansaison 1963, ein System das eigentlich nicht hätte benannt werden dürfen
 Tropischer Sturm Hazel 1953, der zur Streichung des Namens im Ostpazifik führte

Westpazifik
 Taifun Hazel 1948 (T4819)

Südpazifik
 Zyklon Hazel (1964)
 Zyklon Hazel (1979)

Südwestlicher Indik
 Zyklon Hazel (1965)